Claes-Ingvar Lagerkvist, född 17 november 1944 i Malmbäck, är en svensk astronom och professor vid Uppsala universitet.

Fil dr vid Uppsala universitet 1977 på avhandlingen Photographic photometry of small asteroids. Professor i astronomi vid Uppsala universitet. Föreståndare för Kvistabergs observatorium 1999–2007. Medlem av Internationella astronomiska unionen. Hedersledamot av Gotlands nation i Uppsala.

Lagerkvist har upptäckt ett antal periodiska kometer, däribland P/1996 R2 (Lagerkvist), C/1996 R3 (Lagerkvist) och P/1997 T3 (Lagerkvist-Carsenty) (dessa har ännu ej fått nummer, då de inte iakttagits mer än en gång).

Han har också upptäckt 146 asteroider, däribland trojanen (37732) 1996 TY68.

Asteroiden 2875 Lagerkvist är uppkallad efter honom.

Bibliografi (populärvetenskap) 
 C-I Lagerkvist, Kerstin Lodén; I stjärnornas värld - Orientering i astronomi, (1983) (Utgången från förlaget).  
 Karl Göran Karlsson, C-I Lagerkvist; Astronomi - från Big Bang till planeter, Liber (1996).  
 C-I Lagerkvist, Kjell Olofsson; Astronomi - en bok om universum, Bonniers (2003).  
 C-I Lagerkvist, Kerstin Lodén; Planeter, Stjärnor, Galaxer - Grundläggande astronomi, Liber (1994), andra upplagan (2004).

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
 :Kategori:Astronomiska upptäckter av C-I Lagerkvist

Referenser

Vidare läsning
Stenholm, Björn (2005): "Profilen: Claes-Ingvar, kometjägaren" i Populär Astronomi 3/2005

Externa länkar 
 Claes-Ingvar Lagerkvists webbplats
 
Claes-Ingvar Lagerkvist i Google Scholar

Svenska professorer i astronomi
Personer verksamma vid Uppsala universitet
Personer från Malmbäcks socken
Män
Födda 1944
Levande personer
Alumner från Uppsala universitet
Astronomer under 1900-talet